Илья Владимирович Китуп (11 марта 1964, Вильнюс, СССР) — российский художник, поэт, издатель, музыкант.

Биография 
Родился 11 марта 1964 года в Вильнюсе. 
В 1986 году в Москве закончил МГУ (филфак). В 1981—1986 гг. автор песен и вокалист первой московской ска-группы «Кабинет» (в 2008 году группа возобновила свою деятельность). 
В начале 90-х работал в мастерских в Трёхпрудном переулке. 
С 1992 года — член Союза художников России. Выпускает иллюстрированные поэтические книги, журналы и альбомы в собственном издательстве «Propeller».

Один из пионеров комикса в России. Издатель «Kitup’s Own PROPELLER Comics» (в основном по-английски) — единственного регулярного комиксного журнала на всём постсоветском пространстве; с 1993 года вышло 22 номера.
Также издаёт журналы «БАРТОВ» (6 номеров с 2009 года), «The GAF — Der GAlaktische Futurist» (44 номера c 2009 г.), и альбомы «PROPELLER PICTORIAL LIBRARY» (10 выпусков с 2005 г.). 

Живёт и работает в Берлине.

Проповедник теории галактического футуризма, заключающейся в распространении футуризма на других планетах - как нашей, так и других галактик, а также в чёрных дырах и на красных карликах.

Работы находятся в собраниях:
 Государственная Третьяковская галерея, 
 Музей актуального искусства ART4.RU, 
 Музей МАРС (Москва).

Персональные выставки 
 2017 — 110 удивительных зданий, книг и свитков. Зверевский Центр, Москва.
 2015 — Palazzo Gallo. Castello Tesino, Италия.
 2014 — LINOL-KITUP. Nimmersatt Kinderbuchladen, Берлин.
 2013 — Выставка Китупа. Зверевский Центр, Москва.
 2010 — «GAF представляет» (совм. с Иварсом Гравлейсом, Александром Токаревым). Галерея «Paperworks», Москва.
 2008 — Просто супер. Галерея «Paperworks», Москва.
 2008 — Die Röhren. Forum Soldiner Kiez, Берлин.
 2007 — 40 малюток. Галерея «Черёмушки», Москва.
 2007 — ЭПОС-2 или на три буквы. Галерея «Вперед!», Берлин и Галерея «АРТСтрелка-projects», Москва.
 2006 — ЭПОС. Галерея «Вперед!», Берлин и Галерея «АРТСтрелка-projects», Москва.
 2004 — Чемпион мира Хорст Эбауэр (с А. Тер-Оганьяном). Галерея «Вперед!», Берлин.
 2003 — Mars vs. Earth. Галерея Paula Boettcher, Берлин.
 2003 — Вооружён и очень опасен. Галерея «Франция», Москва.
 2000 — PROPELLER-2000. Галерея ОГИ, Москва.
 1999 — С миру по нитке или пульс планеты. Галерея Spider&Mouse, Москва.
 1997 — Связь и управление. Галерея «Велта», Москва.
 1996 — Рисунки. Галерея Майк Хенслер, Потсдам.
 1993 — Новые рисунки. CIRC-Wilhelmina, Амстердам.
 1993 — Паук. Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1992 — Кабина (с В. Кругликовым). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1992 — Карлики (с А. Тер-Оганьяном). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1992 — Шутка-юмор-2. Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1992 — Лики творчества. Институт Современного Искусства, Москва.
 1991 — Галерея Holiday Inn, Пассау, Германия.
 1991 — Галерея Salustowicz, Билефельд, Германия.
 1991 — Публицистика. Московская независимая общественная библиотека.
 1991 — Ребята с нашего двора Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1991 — Шутка-юмор. Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1990 — Muu r. y. Хельсинки, Финляндия (с Б. Линдстрёмом).

Кураторская  деятельность 
 1990 — «Туда-сюда», Пересветов пер., Москва. 
 1990 —  «В ожидании отдыха» (с А. Тер-Оганьяном), Петровские линии, Москва. 
 1990 — «За культурный отдых» (с А. Тер-Оганьяном), Галерея «Садовники», Каширка, Москва. 
 1991 — «Мамка-космос», Галерея «Пропеллер». Профсоюзная, «Дом 100», Москва. 
 1992 —  «Московский романтизм» (Экспозиция выставки — с Н. Брилинг и И. Шиповой), ЦДХ, Москва. 
 1991–93 — Работа в галерее в Трёхпрудном, Москва (тексты и дизайн к большинству билетов для выставок галереи). 
 2004–06 — сотрудничество с А. Тер-Оганьяном и галереей «Вперед!», Берлин. 
  2007–08 — Работа с Александром Токаревым в галерее UHRWERK, Берлин.

Книги Китупа в издательстве «Propeller» 
 Весь мир. — М.: 1991. 
 Вокруг нас — всё. — М.: 1991. 
 Мамка-космос. — М.: 1991. 
 18 Sekunden. (Deutsch) — Берлин: 2002.
 Есть ли жизнь на Марсе? — Берлин: 2003. 
Песнь о галактическом союзе. — Берлин: 2008. 
 Вьеснá. — Берлин: 2009. 
 В нашем городе. — Берлин: 2009. 
 Этот мир на самом деле. — Берлин: 2009. 
 Ты — робот. — Берлин: 2009. 
 О примечательных личностях и замечательных существах. — Берлин: 2010. 
 Таланты. — Берлин: 2011. 
 The Martian Notebook. (English) — Берлин: 2012.
 Venusian Sketches. (English) — Берлин: 2013.
 Случай на орбите. — Берлин: 2014.
 Ядрёный корень. — Берлин: 2015.
 1998. (по-русски/ Deutsch) — Берлин: 2017.
 В нашем городе / About our Town. (по-русски/ English by Alistair Noon) — Берлин: 2018.
Пословицы и поговорки / Sprichwörter und Redensarten. (по-русски/ Deutsch) — Берлин: 2018.
Есть ли жизнь на Марсе? / Has Life on Mars Been Staring Us in The Face? (по-русски/ English by Alistair Noon) — Берлин: 2018.
Ядрёный корень / The Zesty Root. (по-русски/ English by Alistair Noon) — Берлин: 2018.
Перемена мест. — Берлин: 2018.
Есть ли жизнь на Марсе? / Gibt es Leben auf dem Mars? (по-русски/  Deutsch von Natalia Maximova) — Берлин: 2019.
Таланты /  Talenticians. (по-русски/ English by Alistair Noon) — Берлин: 2020.
Вокруг нас — всё /  The Stuff around Us. (по-русски/ English by Alistair Noon) — Берлин: 2022.

Переводы 

 Тексты Шеербарта с предисловием “Другое полушарие”, № 19-20 (2012)
 АТок. Пьяная философия. Ye Drunkenne Philosofye. (на английский) — Берлин: Пропеллер, 2012.
 Lassi Hyvärinen. Keisari ja kaveri vuoristossa. Lassi Hyvärinen. The Kaiser and the Buddy in the Mountains. (на английский) — Берлин: Пропеллер, 2016.
 Priit Ruttas. Tõdõkõnõlõja Togutud Teosed. Priit Ruttas. The Power of Truth-Telling. (редакция рус. текста и c Elo Masing - перевод на английский) — Берлин: Пропеллер, 2016.
 Bert Papenfuß. Dark Space Stoner Blackout. (на русский) — Берлин: Пропеллер, 2017.
 Stefan Döring. drei etüden/ три этюда. (на русский) — Берлин: Пропеллер, 2017.
 Alistair Noon. QUADROPA. (на русский) — Берлин: Пропеллер, 2017.
Alistair Noon. LONG/ LANG/ ДЛИНЬ. (на русский) — Берлин: 2018.
 Sparrow. FAKE WISDOM. (на русский) — Берлин: 2020.
 Sparrow. Civilization and Its Disc Contents/ Цивилизация и содержимое её диска. (на русский). — Берлин: 2021.

Собрание сочинений Аркадия Бартова в издательстве «Propeller» 
 Том 1-й. Ольга и Николай. — Берлин: 2009.
 Том 2-й. Подробные описания состояния Мухина. — Берлин: 2009.
 Том 3-й. Фаллос императора, самое подробное описание и призрак Жозефины. — Берлин: 2009.
 Том 4-й. Любовь с кузнечиком. — Берлин: 2009.
 Том 5-й. Семь дней из жизни лейтенанта милиции Ивана Петрова. Милицейский клип-роман. — Берлин: 2010.
 Том 6-й. Удивительные приключения корсара Жана Флери и его команды - рыцарей удачи. Клип-роман из жизни морских пиратов. — Берлин: 2011.

Другие книги издательства «Propeller» 
 Babi Бадалов. GUSTIE USI INDUSA. (по-русски/ English).  Берлин: 2010.
 Babi Бадалов. MENYA ZOVUT MAYA. Radio Shri Lanka. Берлин: 2011.
 Babi Бадалов. ARTEAST-ARTWEST. Берлин: 2014.
 Babi Бадалов. VOICE FROM IMMIGRATION ASYLIM. Jungle System in EU. Берлин: 2022.
  Саша Гальпер. Генсеки и Гомосеки. Alex Galper. Autocrats, Gods and Faggots. ''' (по-русски/ English). — Берлин: 2010.
  Саша Гальпер. Орды Чингисхана мчатся на Нью-Йорк. Alex Galper. The Golden Horde Rushes New York. (по-русски/ English). — Берлин: 2011.
  Саша Гальпер. Цветик-семицветик. Alex Galper. Rainbow Flower. (по-русски/ English). — Берлин: 2011.
  Саша Гальпер. Кровь. Alex Galper. Blood. (по-русски/ English). — Берлин: 2012.
  Саша Гальпер. Адские сказки. Alex Galper. Tales from Hell. (по-русски/ English). — Берлин: 2015.
  Саша Гальпер. Адские сказки. Alex Galper. Höllische Märchen. (по-русски/ Deutsch). — Берлин: 2015.
  Саша Гальпер. Третий психиатр. Alex Galper. The 3rd Psychiatrist. (по-русски/ English). — Берлин: 2016.
  Саша Гальпер. Третий психиатр. Alex Galper. Der 3. Psychiater. (по-русски/ Deutsch). — Берлин: 2016. Книга года в категории "Поэзия" по версии НГ-Ex Libris. 
  Саша Гальпер. Четвёртый астрал.  — Берлин: 2017.  
  Саша Гальпер. Alex Galper. The 4th Astral Plane. (English).— Берлин: 2017.
  Саша Гальпер. Alex Galper. Das 4. Astral. (Deutsch). — Берлин: 2017
  Саша Гальпер. Новое Макондо. — Берлин: 2018. Книга года в обеих категориях - "Поэзия" и "Проза" по версии НГ-Ex Libris. Автор - финалист премии "Нонконформизм-2018" газеты НГ-Ex Libris.
  Саша Гальпер. Alex Galper. Neues Macondo. (Deutsch). — Берлин: 2019
  Саша Гальпер. Песни Южной Алабамы. — Берлин: 2020
 Гена Уральский. Акын урбана.  — Берлин: 2010.
 Fridolin Ganter. ÜBERGANGS MENSCHEN, SCHWELLEN KREATUREN.  — Берлин: 2011.
 Fridolin Ganter. NON MULTUM. VON WENIG NICHT VIEL. — Берлин: 2011.
 Fridolin Ganter. LORBEERN AUF ZIEL.  — Берлин: 2014.
 Fridolin Ganter. BILDNIS DER MUSE ALS JUNGE FRAU.  — Берлин: 2014.
 Fridolin Ganter. POTPOURRI SEINER GRÖßTEN ERFOLGE.  — Берлин: 2022.
 Salah Yousif. Die Frauen von Kreuzkölln. (по-арабски/ Deutsch). — Берлин: 2012.
 Salah Yousif. Gräber im Wasser. (по-арабски/ Deutsch). — Берлин: 2015.
 Salah Yousif. Das offene Schweigen. (по-арабски/ Deutsch). — Берлин: 2017.
Salah Yousif. Stimme der Zeit. (по-арабски/ Deutsch). — Берлин: 2018.
Salah Yousif. Adam Smith in Khartum. (по-арабски/ Deutsch). — Берлин: 2020.
 АТок. Пьяная философия. Ye Drunkenne Philosofye. (по-русски/ English). — Берлин: 2012.
 Wolfgang Fehse. Wohin heute Abend? Ins Affentheater! — Берлин: 2012.
 Wolfgang Fehse. Die Zeitreisen des Historikers Dr. Cramer — Берлин: 2013.
 Александр Рылов. Провизорио в джунглях.  — Берлин: 2012.
 Антон Лайко. Spannecken.  — Берлин: 2014.
Антон Лайко. Laiko against Malevich. — Берлин: 2017.
Антон Лайко. Подражание Ван-Гогу.  — Берлин: 2018.
 Lassi Hyvärinen. Keisari ja kaveri vuoristossa. Lassi Hyvärinen. The Kaiser and the Buddy in the Mountains. (suomeksi/ English). — Berlin: 2016.
 Lassi Hyvärinen. Keisari ja kaveri vuoristossa. Lassi Hyvärinen. Der Kaiser und sein Kumpel in den Bergen. (suomeksi/ Deutsch). — Berlin: 2016.
 Priit Ruttas. Tõdõkõnõlõja Togutud Teosed. Прийт Руттас. Сила правдоизрецания. (Eesti/ по-русски). — Berlin: 2016.
 Priit Ruttas. Tõdõkõnõlõja Togutud Teosed. Priit Ruttas. The Power of Truth-Telling. (Eesti/ English). — Berlin: 2016.
 Georg Ladányi. Plötzlichsee. (Deutsch). — Берлин: 2017.
 Georg Ladányi. Hirtelen tava. (по-венгерски). — Берлин: 2017.
 Фома Грек. Tomas Čepaitis. Tomasz Czepojc. Tadeusz Czerpa. Стихарь / Eilutė. (по-русски, литовски, английски и немецки). — Берлин: 2017.
Фома Грек. Tomas Čepaitis. Tadeusz Czerpa. Stasys Peletrūnas. Tom Trauberg. Скрипя скудельным сердцем / Girgždant senai molinei širdelei. (по-русски, литовски и английски). — Берлин: 2018.
Фома Грек. Tomas Čepaitis. Tadeusz Czerpa. Stasys Peletrūnas. Tom Trauberg. Imants Zīriņš. Дело рук утопающих /  Skęstančių rankų byla. (по-русски, литовски и английски). — Берлин: 2019.
Фома Грек. Tomas Čepaitis. Tadeusz Czerpa. Stasys Peletrūnas. Tomasz Czepojc. Tom Trauberg. Imants Zīriņš. Танцы цапель под Хале /  Gęšių šokiai prie Halės. (по-русски и литовски). — Берлин: 2020.
Фома Грек. Tomas Čepaitis. Tadeusz Czerpa. Tom Trauberg. Fra Pagano. (Tomasz Czepojc). Hans Pedersen. Thomas Ship. Номер 5 /  Numeris 5. (по-русски, литовски и итальянски). — Берлин: 2021.
 Bert Papenfuß. Dark Space Stoner Blackout.  (Deutsch/ по-русски). — Берлин: 2017.
 Stefan Döring. drei etüden. три этюда.  (Deutsch/ по-русски). — Берлин: 2017.
 Анатолий Гаврилов. С новым годом! — Берлин: 2018.
Анатолий Гаврилов. Таким, значит, образом. — Берлин: 2019.
Анатолий Гаврилов. На вокзале не появляйтесь. — Берлин: 2020.
Андрей Чемоданов. Книга лучше. — Берлин: 2018.
Герман Виноградов. Злокозье. — Берлин: 2018.
Герман Виноградов.  Гагыр и Жыжела. — Берлин: 2018.
Герман Виноградов.  Бутацыкл ляптроновый. — Берлин: 2019.
Alistair Noon. QUADROPA. (English/ Deutsch/ по-русски). — Берлин: 2017.
Alistair Noon. LONG/ LANG/ ДЛИНЬ. (English/ Deutsch/ по-русски). — Берлин: 2018.
Alistair Noon. NEPTUNE ALL NIGHT/ DAS KALTE LEBEN. (English/ Deutsch). — Берлин: 2019.
Alexander vom Dorp. Stadt auf sieben Hügeln. (Deutsch). — Берлин: 2018.
Alexander vom Dorp. Aufbrüche. (Deutsch). — Берлин: 2018.
Alexander vom Dorp. Die ideale Gesellschaft. (Deutsch). — Берлин: 2022.
Jordan Lee Schnee. UNAPPREHENSION.  (English). — Берлин: 2018.
Jordan Lee Schnee. THE DREADFUL TROPICS. (English). — Берлин: 2018.
Jordan Lee Schnee. ENTFASSUNG. (Deutsch). — Берлин: 2019.
Jordan Lee Schnee. A BRIEF GUIDE TO TRAIN TRAVEL IN JAVA. (English). — Берлин: 2022.
Макс Лижов. Read Once and Destroy. (Українською/ по-русски). — Берлин: 2020.
Clemens Schittko. Die Nennung von Namen und Begriffen. (Deutsch). — Берлин: 2020.
Mads Parsum. STÅ OP, GET LOST, HAU AB. (Dansk, English, Deutsch). — Берлин: 2020.    
Sparrow. FAKE WISDOM. (English/ по-русски). — Берлин: 2020.
Sparrow. FAKE WISDOM. (English). — Берлин: 2020.
Sparrow. Civilization and Its Disc Contents/ Цивилизация и содержимое её диска. (English/ по-русски). — Берлин: 2021. 
Sparrow. Civilization and Its Disc Contents. (English). — Берлин: 2021.
Олег Попов. TATTOOS. (по-русски, English, Español, Français, Deutsch). — Берлин: 2021. 
Thomas Ship. Odė unitazui. (по-литовски). — Берлин: 2021. 
Владимир Тучков. Житие американского лётчика Фрэнка Пауэрса во Владимирском централе. — Берлин: 2021.   
Айвенго. Безвозмездное пространство. — Берлин: 2021.   
Айвенго. Капкан канкана. — Берлин: 2021. 
Mikhail Delibash. athenian journal. (English). — Берлин: 2021.     The Newest Yiddish Poetry. — Helen (Khayele) Beer, Ekaterina Kuznetsova, Jake Schneider, Jordan Lee Schnee. (Yiddish/ English) — Берлин: 2022.  

 Журналы издательства «Propeller» 
 «Kitup’s Own PROPELLER Comics» (по-английски и по-русски; 22 выпуска с 1993 года)
 «БАРТОВ» (по-русски; 6 выпусков с 2009 года) 
 «The GAF – Der GAlaktische Futurist» (по-английски и по-немецки; 44 выпуска с 2009 года. 6-7-й, сдвоенный, номер вышел по-русски специальным изданием к выставке "GAF представляет" в галерее "Paperworks", Москва, ноябрь 2010)«LENZMANN» (Deutsch; 6 выпусков с 2017 года): 1. LENZMANNS VARIA; 2. LENZMANNS LENZ; 3. LENZMANNS LUDUS; 4. LENZMANNS CIRCUS; 5. LENZMANNS LUX; 6. LENZMANNS  RADIX.
 «ЛЁНЧИК». Журнал про Лёню Войцехова. Материалы жизни и творчества. (2 выпуска с 2019 года)
 «CIRKUS MRÁZEK»' (по-чешски; 1 выпуск с 2021 года)

 Альбомы издательства «Propeller» 
 «PROPELLER PICTORIAL LIBRARY» (10 выпусков с 2005 г.)

 Источники 
 Курицын Вячеслав. Китуп рисует ракеты, или Сорок пять минут пешком от Zoo  // Прочтение. — 2011. — 28 января.
 Соловьёв-Фридман Денис. Илья Китуп: «Современное искусство никуда не годится!»  // Частный корреспондент. — 2010. — 30 сентября.
 Ковалёв Андрей. Русский акционизм 1990—2000. — WAM № 28/29, М., 2007. С. 77, 83, 91, 98, 112.
 Рылёв Константин. На радиоволне Китупа // Взгляд, 18 октября 2007 
 Ковалёв Андрей. Национальный проект Ильи Китупа  // Взгляд, 23 мая 2006 
 Сообщники. Коллективные и интерактивные произведения в русском искусстве 1960-х-2000-х гг. (сост. А. Ерофеев, Т. Волкова). М., 2005, С. 108—109.
 Завелевич Александр. Он смеётся последним. Беседа с Ильёй Китупом. — Знание — сила №2, 1993. С. 130—133.
 Епихин Сергей. Журфиксы в Трехпрудном: от подполья к пенатам. — Искусство, 1/1993. С. 29-31.
 История в лицах 1956—1996. Передвижная выставка по городам российской провинции Нижний Новгород, Самара, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург. Гос. Музей-заповедник «Царицыно». М., 1997 (сост. А. Ерофеев, Е. Кикодзе). C. 149.

 Ekaterina Degot. Trekhprudny Lane. Moskva 1991-1993. — Hong Kong Press, № 13, Rolfstorp, Sweden, 2000. C. 3, 28-29, 33, 38, 43, 44-45, 48, 51, 54-57.
 Ilja Kitup - Strip isisan iz prsta . Razgovarao Saša Rakezić. Reč. Beograd. Broj 49. Septembar 1998. C. 170—172.
 Kunst im Verborgenen — Nonkonformisten Russland 1957-95. München-New York, 1995, C. 223—224.
 Tineke Reijnders. A Bride, a Detainee and a Truant Poet. Kunst & Museum Journaal. Vol.5, Nr. 4, 1994. С. 38-39.
 Galeries Magazine. Paris, 1993, № 54, April-May 1993, C. 21.
 Manfred Probke . Verlag in der Hosentasche. Gespräch mit Ilia Kitup (Propeller Verlag). Gegner # 27, Berlin. — April 2010. C. 10-12.
 Jose Alaniz .'' Komiks: Comic Art in Ruissia. University Press of Mississippi. 2010. С. 98-99, 100, 118, 123, 232.

В журналах:
 Прогрессивная фантастика (Четыре рассказа). — "Уральская новь". 2/1998. 
 Стихотворение "Воспоминание". — Родная Речь, 1/1998.
 Где те дни? Несколько стихотворений середины 90-х. — "Дети Ра", 12/2006.
 Kitup's Chess Journal. — Комикс и два текста. — "Perspektive", 98-99/2019, Graz, Österreich.

Ссылки 
 Илья Китуп  на сайте Арт-Азбука 
 Илья Китуп на сайте музея ART4.RU
 О творчестве, о себе и рецитация из ПЕСНИ О ГАЛАКТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (видео, 30 мин., крайне рекомендовано - обхохочешься) 
8 текстов из книги ПЕСНЬ О ГАЛАКТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ (2008) в 7 номере журнала "Слова" 
 7 текстов из книги ЭТОТ МИР НА САМОМ ДЕЛЕ (2009) в 10 номере журнала "Слова" 
 Китуп и его процессор (стихи, комиксы, рассказы, побасёнки на сайте Гельман.ру - 2001г.): 
 Где те дни? Несколько стихотворений середины 90-х в журнале "Дети Ра" 
 Из книг “Короли будущего” и “Ракеты и кометы”. Ещё стихотворения середины 90-х на сайте "СССР" 
 Фигурные стихотворения  в журнале “Другое полушарие”, № 9 (2009),  № 15 (2011) 
 Сочинение "Трубка" в журнале  "Окно" № 9 (2012) / 
 Рассуждения о прекрасном и на прочие темы. В сутягинских опросах на сайте Полит.ру / 
 9 комиксов из серии "Моя Москва" (1998-99) на сайте «Words without Borders» 
 Комиксная энциклопедия «Lambiek»

Источники 

Выпускники филологического факультета МГУ
Современные художники России
Галерея в Трёхпрудном переулке